Hokej na travi na Azijskim igrama se održava od 1958. godine u muškoj konkurenciji, od igara u Tokiju. 

Ženski hokej na travi se prvi put uvelo na Azijskim igrama 1982. u New Delhiju.

Muška natjecanja

Sažetci

Vječna ljestvica 
Stanje nakon igara 2010.

Ženska natjecanja

Sažetak

Vječna ljestvica 
Stanje nakon igara 2010.

Izvori